Boris Rotenberg ist der Name folgender Personen:

* Boris Romanowitsch Rotenberg (* 1957), russisch-finnischer Oligarch
 Boris Rotenberg (Fußballspieler) (* 1986), finnisch-russischer Fußballspieler